HMS Monarch es el nombre que han recibido seis buques de la Royal Navy británica.

 El primer  fue un navío de línea de 74 cañones, originalmente, francés de nombre Monarque, capturado en 1747 en la segunda batalla del Cabo de Finisterre, fue vendido en 1760.
 El segundo  fue botado en 1765, y era otro navío de línea de 74 cañones. Fue el buque insignia del Vicealmirante Onslow en la Batalla de Camperdown de 1797. Fue desguazado en 1813.
 El tercer  fue botado en 1832, y era un navío de línea de 84 cañones, fue desguazado en 1866.
 El cuarto  fue botado en 1868, y era un buque-torre ironclad, fue vendido en 1905.
 El quinto  fue botado en 1911, y fue un acorazado de clase Orion. Participó en la Primera Guerra Mundial y fue hundido como objetivo en 1925.

El sexto ''' seria un Acorazado clase King George V,sin embargo fue cancelado a falta de recursos y sus partes fueron utilizadas para la construcción del HMS Prince of Wales y el HMS Duke of York de la clase King George V

Nombres de buques británicos